Urmia o Urmiya (àzeri: Urmu o Urmiyə; persa Urumi اورمو; turc: Urümiyye o Rümiyye; armeni: Ormi o Vormi; kurd: Wirmê o Urmê; siríac: ܐܘܪܡܝܐ), també esmentada com Oroumiyeh, Orūmīyeh i Urūmiyeh, ciutat de l'Iran a la província de l'Azerbaidjan Occidental.
 Llac Urmia o Urmiya, llac de l'Iran
 Regió d'Urmia o Urmiya, regió entre el llac Urmia i la cadena de muntanyes que separa l'Iran de Turquia.